Jméno a příjmení Alice Millsová nebo Alice Mills má více známých nositelů:

 Alice Millsová (fotografka) (1870–1929), australská profesionální fotografka působící v letech 1900 až 1929, provozovala ateliér v Melbourne
 Alice Millsová (plavkyně) (* 1986), australská plavkyně
 Alice du Pont Mills (1912–2002), americká letkyně, chovatelka a majitelka plnokrevných závodních koní a filantropka